

No Mythologies to Follow — дебютный студийный альбом датской певицы MØ, выпущенный в 2014 году. Автором всех песен выступила сама певица, продюсировали альбом Ронни Виндаль и Дипло, а также Джеймс Дринг и Август Фенгер.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы MØ
Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы RCA Victor